Больц () — немецкая фамилия:
 Больц, Лотар (1903—1986) — министр иностранных дел ГДР.
 Больц, Ойген Антон (1881—1945) — немецкий политик, участник заговора против Гитлера.
 Больц, Ханнс (1885—1918) — немецкий художник-экспрессионист.

См. также 
 Больца, Оскар (1857—1942) — немецкий математик.